Der International Challenger Zhangjiagang 2017 war ein Tennisturnier, das vom 5. bis 10. September 2017 in Zhangjiagang stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 81 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 89 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 78 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Zhangjiagang